Инцидент с Boeing 737 в Бербанке — авиационная авария, произошедшая вечером 5 марта 2000 года. Авиалайнер Boeing 737-3T5 авиакомпании Southwest Airlines, выполнявший внутренний рейс WN1455 по маршруту Лас-Вегас—Бербанк, после посадки в пункте назначения выкатился за пределы взлётной полосы и остановился на улице около бензозаправочной станции. Никто из находившихся на борту самолёта 142 человек (137 пассажиров и 5 членов экипажа) не погиб, но 44 из них получили ранения. Погибших и раненых на земле не было.

Инцидент с рейсом 1455 стал первым происшествием в истории авиакомпании Southwest Airlines.

Самолёт 

Boeing 737-3T5 (регистрационный номер N668SW, заводской 23060, серийный 1069) был выпущен в 1984 году (первый полёт совершил 21 декабря). 29 января 1985 года был передан авиакомпании Orion Airways, в которой получил бортовой номер G-BLKB. 26 января 1989 года перешёл в авиакомпанию Britannia Airways, объединившуюся с Orion Airways. 11 апреля 1993 года был продан авиакомпании Morris Air (борт N753MA). 10 июня 1996 года был куплен авиакомпанией Southwest Airlines и его бортовой номер сменился на N668SW. Оснащён двумя турбовентиляторными двигателями CFM International CFM56-3B1.

Экипаж 
Состав экипажа рейса WN1455 был таким:

 Командир воздушного судна (КВС) — 52-летний Хоуард Б. Петерсон III (). Очень опытный пилот, проходил службу в ВВС США. Работал в авиакомпаниях United Airlines, Wien Air Alaska и Coleman Air Transport. В авиакомпании Southwest Airlines проработал 11 лет и 7 месяцев (с 7 июля 1988 года). Управлял самолётами Gulfstream G159, Convair CV-240, -340 и -440. Налетал свыше 11 000 часов, свыше 9870 из них на Boeing 737 (5302 из них в должности КВС).
 Второй пилот — 43-летний Джеффри Д. Эрвин (). Опытный пилот, также (как и КВС) проходил службу в ВВС США. В авиакомпании Southwest Airlines проработал 3 года и 3 месяца (с 14 ноября 1996 года). Налетал 5022 часа, 2522 из них на Boeing 737.

В салоне самолёта работали трое бортпроводников.

Хронология событий 
 все обошлось все находившийся на борту самолёта выжили

Расшифровка переговоров

Расследование 
Расследование причин инцидента с рейсом WN1455 проводил Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB).

Окончательный отчёт расследования был опубликован 26 июня 2002 года.

Последствия

См. также 
 Происшествие с Boeing 737 в Чикаго

Примечания

Ссылки 
 Описание инцидента на Aviation Safety Network
 Southwest Airlines flight 1455, Burbank, California, March 5, 2000

Март 2000 года
Бербанк (Калифорния)
Авиационные происшествия с Boeing 737 Classic
2000 год в Калифорнии
Авиационные происшествия в США 2000 года
Авиационные происшествия Southwest Airlines